Bariera to urządzenie, miejsce itp. niemożliwe lub bardzo trudne do przekroczenia. W połączeniach frazeologicznych ma różne znaczenia:
 bariera architektoniczna,
 bariera dźwiękochłonna,
 bariera dźwięku,
 bariera (elektrotechnika),
 bariera immunologiczna,
 bariera informacyjna,
 bariera (informatyka),
 bariera językowa
 bariera kulturowa,
 bariera pełna,
 bariera potencjału (fizyka),
 bariera przeciwczołgowa,
 bariera przeciwwieżowa,
 bariera przeciwwypadkowa,
 bariera wejścia,
 bariera wodna (terroryzm morski),
 bariera wyjścia,
 bariera wysokościowa,
 bariera termiczna.

Także:
 Bariera – polski film z 1966 roku.
 Bariera – powieść Pawła Weżinowa z 1976 r.
 Bariera – bułgarski film z 1979 r. w reżyserii Christo Christowa